El Gran Premi Kranj és una cursa ciclista eslovena d'un sol dia que es disputa pels voltants de la vila de Kranj durant el mes de juliol. Des del 2007 forma part del calendari UCI Europa Tour, amb una categoria 1.1. Entre 1998 i 2002 la cursa es disputà per etapes.

Palmarès

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

Competicions ciclistes eslovenes
UCI Europa Tour